Али-бей:

 Али-бей (1728—1773) — султан Египта и Хиджаза, мамлюк грузинского происхождения.
 Али-Бей (1610—1675) — поляк, первый драгоман султана Магомета IV; переводчик Библии на турецкий (османский) язык.